Джонатан Джозеф (Джон) Хидер (, род. 26 октября 1977) — американский актёр и сценарист. Стал известен после главной роли в дебютном фильме «Наполеон Динамит», за которую в 2005 году получил премию MTV Movie Awards в категории «Прорыв года».

18 января 2010 года вместе с Доном Джонсоном принял участие на шоу WWE Raw, в котором вместе с Биг Шоу и Мизом проиграл командный матч против D-Generation X и Хорнсвоггла.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры США